Assedio di Boscoducale (1601), dal 15 luglio al 27 novembre 1601, nel corso della guerra degli ottant'anni.  
 Assedio di Boscoducale (1603), dal 19 agosto al settembre 1603, nel corso della guerra degli ottant'anni.  
 Assedio di Boscoducale (1629), allorché le truppe delle Province Unite si impadronirono della piazzaforte, in mano agli Spagnoli dal 1579, nel corso della guerra degli ottant'anni.
 Assedio di Boscoducale (1794), nel corso della guerra della Prima coalizione.